Plaats in Indonesië
 Kendayakan (Warureja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kendayakan (Terisi), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java